Metropole může být:

 Metropole – významné město
 Metropole (církevní jurisdikce) – biskupský stolec církevní provincie
 Metropole Orkest – nizozemský orchestr
 Metropole Zličín – nákupní centrum v Praze
 Metropole (dům) – dům v Karlových Varech, ulice Pod Jelením skokem